Augy peut faire référence à plusieurs communes ou anciennes communes françaises :
 Augy, dans l'Aisne ;
 Augy, ancienne commune de l'Allier, auj. intégrée à Saint-Léopardin-d'Augy ;
 Augy, dans l'Yonne.
 Augy-sur-Aubois, dans le Cher.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France